Timasiteu (proxenos) o Timesiteu, proxenus dels mosinecs
 Timasiteu de Delfos, atleta grec